Urville ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Urville (Aube) im Département Aube
 Urville (Calvados) im Département Calvados
 Urville (Manche) im Département Manche
 Urville (Vosges) im Département Vosges
 Urville-Nacqueville im Département Manche

des Weiteren:
 Urville (fiktive Stadt), fiktive Stadt des inselbegabten Gilles Trehin
 Urville (Film), ein experimenteller Dokumentarfilm von Angela Christlieb (2010)
 Château d’Urville, ein Schloss auf dem Gebiet der Gemeinde Courcelles-Chaussy im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Jules Dumont d’Urville (1790–1842), französischer Seefahrer und Polarforscher